Il singolare maschile del Citi Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Radek Štěpánek era il detentore del titolo ma non ha potuto difenderlo in quanto impegnato alle Olimpiadi di Londra.

Aleksandr Dolgopolov ha sconfitto in finale Tommy Haas per 67-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Mardy Fish (semifinale)
  Aleksandr Dolgopolov (campione)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Tommy Haas (finale)

  Pablo Andújar (primo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Benoît Paire (primo turno)
  Sam Querrey (semifinale)

Qualificazioni

  Michael Russell (primo turno)
  Jesse Levine (primo turno)

  Marco Chiudinelli (secondo turno)
<li>  Florent Serra (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Singolare
ATP World Tour 2012